4M peut désigner : 
 4M, un groupe de musique yougoslave;
 4M, un prototype de canon automoteur soviétique.